

Astronomia 
10937 Ferris – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Canada
East Ferris – comune dell'Ontario
Stati Uniti d'America
Ferris – villaggio della Contea di Hancock, Illinois
Ferris – township della Contea di Montcalm, Michigan
Ferris – città della Contea di Ellis, Texas

Persone 
Joshua Ferris – scrittore statunitense
Michael Ferris – sceneggiatore statunitense
Woodbridge Nathan Ferris – insegnante e politico statunitense
Pam Ferris – attrice britannica
Jimmy Ferris – calciatore nordirlandese